il processo chimico di reforming termico (aumento del numero di ottano di una miscela idrocarburica)
 il processo chimico di reforming catalitico (aumento del numero di ottano di una miscela idrocarburica)
 il processo chimico di steam reforming (produzione di syngas)
 il processo chimico di reforming combinato (produzione di syngas)
 il processo chimico di reforming autotermico (produzione di syngas da metano e acqua)
 il processo che si realizza in un reformer a metanolo (produzione di idrogeno puro da metanolo ed acqua)